

Sigle 
 Velocity Made Good – reale velocità di avvicinamento ad un punto di una barca a vela

Codici 
 vmg – codice ISO 639-3 della lingua minigir